Nițescu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Nicolae Nițescu – cântăreț român de muzică ușoară (1930 - 2012)
 Sanda Nițescu – artist plastic, om de cultură și scriitor român (1937 - 2013)
 Voicu Nițescu – om politic și scriitor român

Vezi și 
 Niță (nume)
 Ion (dezambiguizare)

Nume de familie românești